CCO steht für:
 Chief Commercial Officer, Manager für Partner- und Geschäftsbeziehungen
 Chief Communications Officer, Manager für den Public-Relations- und Kommunikations-Bereich
 Chief Compliance Officer, Manager für den Compliance-Bereich
 Chief Content Officer, Manager im Bereich der Programmgestaltung
 Chief Creative Officer, Manager im Marketing-Bereich
 Chief Culture Officer, siehe Feelgood Manager 
 Chief Customer Officer, Manager im Bereich der Kundenbetreuung
 City Centre Offices, deutsch-britisches Plattenlabel
 Central Compact Objects in Supernova Remnants, Neutronenstern in einem Supernovaüberrest

cco steht für:
 Comaltepec-Chinantekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Chinantekischen in Mexiko

Abkürzung